Unter Horrorhaus oder Horror-Haus versteht man in den Medien:

 das Haus, in dem sich der Inzestfall von Amstetten zugetragen hat.
 das Haus, in dem Natascha Kampusch gefangen gehalten wurde.
 das Haus in Bosseborn, in dem sich der Kriminalfall Höxter zugetragen hat.
 die sogenannten Horrorhäuser
 Horrorhaus in Berlin, siehe Grunewaldstraße 87
 Horrorhaus von Cleveland, siehe Anthony Sowell
 Horrorhaus in Dortmund, das 2021 abgerissene Wohnhochhaus an der Kielstraße
 Horrorhaus von Gloucester, siehe Frederick West und Rosemary West
 Horrorhaus (Hamburg), ein 2007 abgerissenes Bürogebäude